Alan Ball, Jr. — futebolista inglês
 Alan Ball (roteirista) — roteirista, produtor, diretor e ator estadunidense

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de esportes
Desambiguações de cinema